Ronda ist der Name folgender Orte:
 Ronda, eine Stadt in Spanien
 Ronda (Gerichtsbezirk), Gerichtsbezirk in Spanien
 Ronda (Cebu), eine Stadtgemeinde auf den Philippinen

Ronda bezeichnet auch:
 Canto de ronda, folkloristischer spanischer Gesang
 Ronda (Vorname), weiblicher Vorname
 Ronda AG, einen schweizerischen Hersteller von Quarzuhrwerken
 Seat Ronda, ein Modell des Automobilherstellers Seat

Ronda ist der Familienname folgender Personen:
 Michael Ronda (* 1996), mexikanischer Schauspieler und Sänger

Siehe auch:
 Camí de Ronda
 La Ronda
 Rhonda